Koffi ou Kofi est un prénom akan (groupe de peuples du Ghana et de Côte d'Ivoire) et Ewe (groupe de peuples du Togo), devenu aussi nom de famille. Il s'applique à un garçon né le vendredi (le samedi chez les Baoulé). Le prénom correspondant pour les filles est Affoué ou Afi (Togo).

Prénom 

 
 Kofi Annan (1938-2018), homme politique ghanéen, Secrétaire général des Nations unies de 1997 à 2006 et Prix Nobel de la paix en 2001.
 Kofi Yamgnane, né en 1945, homme politique franco-togolais, secrétaire d'État à l’intégration de 1991 à 1993.
 Charles Koffi Diby, né en 1957, homme politique ivoirien, ministre de l'Économie et des Finances dans les différents gouvernements de Guillaume Soro.
 Koffi Olomidé, chanteur congolais
 Koffi Kwahulé, écrivain ivoirien
 Kofi Kingston, catcheur ghanéen
 Kofi Awoonor, (né le  assassiné le ) est un écrivain, poète et diplomate ghanéen.

Patronyme 

 Alain Koffi, né en 1983, joueur de basket-ball français.
 Guillaume Koffi, (1959-), architecte Ivoirien
 Léon Konan Koffi (1928-2017), homme politique ivoirien.

Littérature 

 Koffi, roman vrai d'un Noir, paru en 1922,  du roman colonial, écrit par Gaston Joseph, administrateur des colonies, grand connaisseur de la Côte d'Ivoire.

Voir aussi 

  et 
 Adjoua et 
 Amenan et Konan (prénom)
 Ahou et Kouakou
 Aya (prénom) et Yao (prénom)
 Affoué et Koffi
 Amoin et 
Patronyme ivoirien
Prénom africain
Prénom masculin
Homonymie de prénom